33. Mistrzostwa Świata w Biathlonie zostały rozegrane z powodu niewłączenia do programu Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 zawodów drużynowych oraz biegu na dochodzenie. Pierwsza z konkurencji została rozegrana 15 marca w austriackim Hochfilzen, zaś bieg na dochodzenie podczas zawodów Pucharu Świata w Pokljuce 8 marca 1998.

Mężczyźni

Bieg pościgowy

Bieg drużynowy

Kobiety

Bieg pościgowy

Bieg drużynowy

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: 1998 World Championship 

Mistrzostwa świata w biathlonie
1998 w sportach zimowych
Biathlon w Austrii
Biathlon w Słowenii